Plaats in Indonesië
 Tanjung Jati (Cukuh Balak), een plaats in het bestuurlijke gebied Tanggamus in de provincie Lampung
 Tanjung Jati (Lemong), een plaats in het bestuurlijke gebied Lampung Barat in de provincie Lampung
 Tanjung Jati (Zuid-Pesisir), een plaats in het bestuurlijke gebied West-Pesisir in de provincie Lampung
 Tanjung Jati (Binjai), een plaats in het bestuurlijke gebied Langkat in de provincie Noord-Sumatra
 Tanjung Jati (Kisam Ilir), een plaats in het bestuurlijke gebied Ogan Komering Ulu Selatan in de provincie Zuid-Sumatra
 Tanjung Jati (Muara Enim), een plaats in het bestuurlijke gebied Muara Enim in de provincie Zuid-Sumatra
 Tanjung Jati (Lintang Kanan), een plaats in het bestuurlijke gebied Empat Lawang in de provincie Zuid-Sumatra
 Tanjung Jati (Warkuk Ranau Selatan), een plaats in het bestuurlijke gebied Ogan Komering Ulu Selatan in de provincie Zuid-Sumatra
 Tanjung Jati (Kamal)